Trenchard steht für:

 Viscount Trenchard, einen britischen Adelstitel
 Trenchard-Doktrin

Familiennamen:

 Hugh Trenchard, 1. Viscount Trenchard (1873–1956), britischer Offizier
 Hugh Trenchard, 3. Viscount Trenchard (* 1951), britischer Politiker und Manager
 John Trenchard (Politiker) (1649–1695), englischer Politiker
 John Trenchard (Schriftsteller) (1662–1723), englischer Schriftsteller
 Brian Trenchard-Smith (* 1946), britischer Filmregisseur